El término Mecano puede referirse a:
 Mecano (1981-1992), grupo de pop español;
 Mecano, primer álbum grabado en estudio del grupo Mecano;
 Mecano, álbum recopilatorio publicado por CBS Columbia en una edición especial para Venezuela (1984);
 Mecano, libro de la gira de conciertos de "Descanso dominical" (junio de 1989)
 Mecano, segundo libro en ser publicado que está dedicado al grupo musical del mismo nombre (1992);
 Meccano, un juego de construcción;
 mecano, gentilicio de La Meca;
Capítulo mecano, clasificación en el Corán.
 Mekano, programa de televisión chileno.